Схід – Захід – трубопровід в Туркменістані, що з`єднав газотранспортні мережі різних частин країни. 

Газопровід, введений в експлуатацію в 2015 році, починається від компресорної станції «Шатлик» у Марийській області та тягнеться до компресорної станції «Белек» (Балканська область) на трасі трубопроводу Окарем – Бейнеу. Він має довжину 773 км та виконаний в діаметрі труб 1420 мм.  

За умови спорудженні всіх восьми запроектованих компресорних станцій пропускна здатність системи можливо довести до 30 млрд.м3 на рік. Втім, наразі немає потреби у транспортуванні великих обсягів блакитного палива між сходом і заходом Туркменії, хоча у випадку реалізації проекту Транскаспійського газопроводу подача ресурсу для нього здійснюватиметься саме через систему Схід – Захід. Сировинною базою при цьому слугуватимуть як старі родовища (Довлетабад та інші), так і відкрите у 21 столітті унікальне родовище Галкиниш.

Примітки 

Газопроводи Туркменістану